El nombre inglés Jordan proviene del hebreo Yarden, que significa "alguien con descendencia", y fue asimilado al latín como Iordanes, al árabe como Urdunn, al italiano Giordano, en español Jordán, en catalán Jordà, en francés Jourdain, y en flamenco y neerlandés tiene dos variantes: Jordens y Jordaens.

Personas 
 Bernard-René Jordan de Launay (1740-1789), gobernador de La Bastilla.
 Camille Jordan (1838-1922), matemático francés.
 David Starr Jordan (1851-1931), ictiólogo estadounidense.
 Eddie Jordan (n.1948), constructor de Fórmula 1 irlandés.
 Jeane Jordan Kirkpatrick (1926-2006), diplomática estadounidense.
 Jessica Jordan (1984-), Miss Bolivia 2006.
 Jordan Hubbard (1963-), informático hawaiano, cofundador del proyecto FreeBSD.
 Jordan Jiménez (1996-), politólogo y escritor español.
 Jordan Mechner (1964-), programador y diseñador de videojuegos.
 Jordan Rudess (1956-), músico estadounidense.
 Jules Jordan (1972-), sobrenombre de Ashley Gasper, actor porno estadounidense.
 Michael Jordan (1963-), apodado Air, jugador de baloncesto estadounidense.
 Montell Jordan (1968-), cantante de R&B estadounidense.
 Neil Jordan (1950-), director de cine irlandés.
 Orlando Jordan (1974-), luchador profesional estadounidense.
 Pascual Jordan, (1902-1980) matemático y físico alemán.
 Penny Jordan (1946-), seudónimo de Penelope Jones Halsall, escritora inglesa.
 Robert Jordan (1948-), seudónimo de James Oliver Rigney, Jr., escritor estadounidense.
 Stanley Jordan (1959-), guitarrista de jazz estadounidense.
 Michael B. Jordan (1987-), actor estadounidense.
 Wilhelm Jordan (1842–1899), geodesista alemán.

Autores de nombres científicos 
 A.J.Jord. - A.J. Jordan 1873-1906.
 D.S.Jord. - David Star Jordan 1851-1931. 
 D.Jord. - Denis Jordan fl. 1987.
 G.J.Jord. - Gregory J. Jordan fl. 2000.
 Jord. - Claude Thomas Alexis Jordan 1814-1897. 
 M.M.Jord. - Mary M. Jordan fl. 1986.
 W.P.Jord. - William Paul Jordan fl. 1973.
 Urries - Manuel Jordan de Urries fl. 1956.

Personajes de ficción 
 Lee Jordan, personaje de ficción de la saga de Harry Potter
Hal Jordan, Personaje de ficción de DC Cómics

Lugares 

Jordan (Minnesota), Estados Unidos.
Jordan (Montana), Estados Unidos.
Jordan (Nueva York), Estados Unidos.
Jordan (Wisconsin), Estados Unidos.
Río Jordan (Utah), en Estados Unidos.

Miscelánea 

 El grupo musical Jordan (banda). 
 La canción de Buckethead Jordan (canción), que aparece en el videojuego Guitar Hero II.
 La escudería de Fórmula 1 Jordan Grand Prix.
 La eliminación de Gauss-Jordan, un algoritmo matemático.
 La forma canónica de Jordan, un concepto de álgebra lineal.
 La serie de TV Crossing Jordan , de temática investigación forense y policial.

Términos similares 
 Jordán 
 Giordano 
 Jourdan 
 Jourdain